Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es ASB Classic egyéni mérkőzéseit.

A címvédő Arn Gréta volt, aki 2012-ben is részt vett a versenyen, de már az első körben vereséget szenvedett Julia Görgestől.
Az első kiemelt a német Sabine Lisicki volt, aki 2011-ben a második fordulóig jutott, ezúttal pedig a negyeddöntőben esett ki, mivel sérülés miatt feladta a mérkőzését. A versenyt a negyedik WTA-címét megszerző kínai Cseng Csie nyerte meg, miután a fináléban 2–6, 6–3, 2–0-s vezetésénél Flavia Pennetta feladta a mérkőzést. A rossz időjárás miatt egyébként a döntőt nem a centerpályán játszották le, hanem egy fedett csarnokban.

Kiemeltek 
  Sabine Lisicki (Negyeddöntő)
  Peng Suaj (Második kör)
  Szvetlana Kuznyecova (Elődöntő)
  Flavia Pennetta (Döntő)
  Julia Görges (Második kör)
  Roberta Vinci (Második kör)
  Yanina Wickmayer (Második kör)
  Monica Niculescu (Második kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

E